Buis steht für: 
 ein Segelschiff, siehe Büse
 Le Buis, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Vienne
 Buis-les-Baronnies, eine Gemeinde im französischen Département Drôme
 Buis-sur-Damville, eine Gemeinde im französischen Département Eure
 Buis, lombardischer Name der Gemeinde Bovisio Masciago in der Provinz Bonza und Brianza, Italien

Buis ist der Familienname folgender Personen:
 Jeffrey Buis (* 2001), niederländischer Motorradrennfahrer 
 Joost Buis (* 1966), niederländischer Jazzposaunist
 Leen Buis (1906–1986), niederländischer Radrennfahrer
 Marjolein Buis (* 1988), niederländische Rollstuhltennisspielerin
 Sabine Buis (* 1970), französische Politikerin

BUIS steht als Abkürzung für:
 Betriebliches Umweltinformationssystem

Abkürzung